Ruud Janssen (grafisch ontwerper), een Nederlandse grafisch ontwerper
 Ruud Janssen (kunstenaar), een Nederlandse docent en kunstenaar
 Ruud Janssen (schaker), een Nederlandse schaker

Zie ook
 Ruud Jansen, doorverwijspagina